Wrightstown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wrightstown (Minnesota)
 Wrightstown (New Jersey)
 Wrightstown (Ohio)
 Wrightstown (Pennsylvania)
 Wrightstown (Wisconsin), im Brown und im Outgamie County 
 Wrightstown (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin